Paisley, angol családnév
 Amerikai Egyesült Államok
 Paisley, település Florida államban
 Paisley, település Oregon államban
 Paisley, település Pennsylvania államban
 Ausztrália
 Paisley, település Dél-Ausztrália államban
 Egyesült Királyság
 Paisley, település Renfrewshire-ban, Skóciában
 Kanada
 Paisley, település Ontario tartományban
 Paisley, Edmonton településrésze Alberta tartományban